A Marinha dos Estados Unidos teve três navios chamados USS New Jersey:

 , um couraçado pré-dreadnought da Classe Virginia que serviu de 1906 a 1920.
 , um couraçado da Classe Iowa que serviu de 1943 a 1991; hoje um navio-museu em Nova Jérsei.
 , um submarino de ataque da Classe Virginia em construção.